Кастийо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Арти-э-Пеи-де-Субестр. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64181.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 155 км южнее Бордо, в 25 км к северо-западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 289 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 183 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 121 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 66,1 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 121 активных жителей работали 119 человек (70 мужчин и 49 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 62 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи